Chocolate (Snow Patrol), een single uit 2004
 Chocolate (The 1975), een single uit 2013
 Chocolate (2005), een horrorfilm uit 2005
 Chocolate (2008), een Thaise martial arts-film uit 2008
 Chocolade, een lekkernij van cacao

Zie ook 
 Chocolat (doorverwijspagina)